Sztafeta mieszna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 rozegrana został 31 lipca w Odaiba Marine Park. Był do debiut tej konkurencji na igrzyskach olimpijskich. Do zawodów zgłoszonych zostało 17 czteroosobowych sztafet (dwie kobiety, dwóch mężczyzn), ostatecznie wystartowało 16 zespołów. Każdy z zawodników musiał przepłynąć 300 m, przejechać na rowerze 6,8 km i przebiec 2 km.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Triathlon na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020